Каалі — естонський топонім, яким позначають:
 Каалі — село на острові Сааремаа;
 Каалі — стародавнє укріплене поселення (городище) залізної доби, розташоване поблизу однойменного села;
 Каалі — кратерне поле загалом, а також головний кратер (астроблема) поблизу села Каалі;
 Каалі — невелике озеро, що утворилось в кратері Каалі;
 Каалі — ландшафтний заповідник, поблизу села Каалі, в якому охороняють однойменні кратер і городище.

Див. також 
 4227 Каалі (4227 Kaali) — астероїд головного поясу, названий на честь кратера Каалі;
 Каалі-Лійва — село на острові Сааремаа.